

Patronyme 

 Tatiana Fouks, une joueuse de volley-ball russe ;
 Stéphane Fouks, un conseiller en communication français.